Гмина Новодвур () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыцкий повят, Люблинское воеводство. Население — 4284 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борки
 Грабовце-Дольне
 Грабовце-Гурне
 Грабув-Рыцки
 Грабув-Шляхецки
 Якубувка
 Лендо-Вельке
 Недзведзь
 Новодвур
 Пшестшень
 Рыча
 Тшчанки
 Уршулин
 Вжосувка
 Завитала
 Зелёны-Конт

Соседние гмины 
 Гмина Адамув
 Гмина Клочев
 Гмина Кшивда
 Гмина Рыки
 Гмина Уленж

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства